Argulus — род ракообразных семейства Argulidae из класса Maxillopoda. Насчитывает более 130 описанных видов. Argulus встречаются в морской, солоноватой и пресноводной среде. В молодости они питаются слизистыми и кожными клетками своего хозяина. С возрастом переходят на питание кровью хозяина (гематофагия).

Классификация 
По состоянию на август 2021 года Всемирный реестр морских видов (WoRMS) перечисляет следующие 136 видов:
 Argulus africanus Thiele, 1900
 Argulus alexandrensis Wilson C.B., 1923
 Argulus alosae Gould, 1841
 Argulus amazonicus Malta & Santos-Silva, 1986
 Argulus ambloplites Wilson C.B., 1920
 Argulus ambystoma Poly, 2003
 Argulus americanus Wilson C.B., 1902
 Argulus angelae Souza, Porto & Malta, 2019
 Argulus angusticeps Cunnington, 1913
 Argulus annae Schuurmans Stekhoven J.H. Jr, 1951
 Argulus appendiculosus Wilson C.B., 1907
 Argulus arcassonensis Cuénot, 1912
 Argulus australiensis Byrnes, 1985
 Argulus belones Kampen, 1909
 Argulus bengalensis Ramakrishna, 1952
 Argulus bicolor Bere, 1936
 Argulus boli Tripathi, 1975
 Argulus borealis Wilson C.B., 1912
 Argulus brachypeltis Fryer, 1959
 Argulus caecus Wilson C.B., 1922
 Argulus capensis Barnard, 1955
 Argulus carteri Cunnington, 1931
 Argulus catostomi Dana & Herrick, 1837
 Argulus cauveriensis Thomas & Devaraj, 1975
 Argulus celioi Souza & Malta, 2018
 Argulus chesapeakensis Cressey, 1971
 Argulus chicomendesi Malta & Varella, 2000
 Argulus chilensis Martinez, 1952
 Argulus chinensis Ku & Yang, 1955
 Argulus chiropteroideus Aguiar, Rosim, Santos, Luque, Ceccarelli, Adriano & Tavares, 2017
 Argulus chromidis Krøyer, 1863
 Argulus confusus Rushton-Mellor, 1994
 Argulus coregoni Thorell, 1865
 Argulus cubensis Wilson C.B., 1936
 Argulus cunningtoni Fryer, 1965
 Argulus dactylopteri Thorell, 1865
 Argulus dageti Dollfus, 1960
 Argulus dartevellei Brian, 1940
 Argulus diversicolor Byrnes, 1985
 Argulus diversus Wilson C.B., 1944
 Argulus ellipticaudatus Wang K.N., 1960
 Argulus elongatus Heller, 1857
 Argulus ernsti Weibezahn & Cobo, 1964
 Argulus exiguus Cunnington, 1913
 Argulus flavescens Wilson C.B., 1916
 Argulus floridensis Meehan, 1940
 Argulus fluviatilis Thomas & Devaraj, 1975
 Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758)
 Argulus fryeri Rushton-Mellor, 1994
 Argulus funduli Krøyer, 1863
 Argulus fuscus Bere, 1936
 Argulus giganteus Ramakrishna, 1952
 Argulus giordanii Brian, 1959
 Argulus gracilis Rushton-Mellor, 1994
 Argulus hylae Lemos de Castro & Gomes-Correa, 1985
 Argulus ichesi Bouvier, 1910
 Argulus incisus Cunnington, 1913
 Argulus indicus Weber, 1892
 Argulus ingens Wilson C.B., 1912
 Argulus intectus Wilson C.B., 1944
 Argulus izintwala Van As J.G. & Van As L.L., 2001
 Argulus japonicus Thiele, 1900
 Argulus jollymani Fryer, 1956
 Argulus juparanensis Lemos de Castro, 1950
 Argulus kosus Avenant-Oldewage, 1994
 Argulus kunmingensis Shen, 1940
 Argulus kusafugu Yamaguti & Yamasu, 1959
 Argulus laticauda Smith S.I., 1874
 Argulus lepidostei Kellicott, 1877
 Argulus longicaudatus Wilson C.B., 1944
 Argulus lunatus Wilson C.B., 1944
 Argulus macropterus Heegaard, 1962
 Argulus maculosus Wilson C.B., 1902
 Argulus maharashtrians Bari, 2018
 Argulus major Wang K.N., 1960
 Argulus mangalorensis Natarajan, 1982
 Argulus matuii Sikama, 1938
 Argulus meehani Cressey, 1971
 Argulus megalops Smith S.I., 1874
 Argulus melanostictus Wilson C.B., 1935
 Argulus melita Beneden, 1891
 Argulus mexicanus Pineda, Paramo & del Rio, 1995
 Argulus mississippiensis Wilson C.B., 1916
 Argulus mongolianus Tokioka, 1939
 Argulus monodi Fryer, 1959
 Argulus mugili Wang K.N., 1961
 Argulus multicolor Schuurmans Stekhoven J.H. Jr, 1937
 Argulus multipocula Barnard, 1955
 Argulus nativus Kirtisinghe, 1959
 Argulus nattereri Heller, 1857
 Argulus niger Wilson C.B., 1902
 Argulus nobilis Thiele, 1904
 Argulus onodai Tokioka, 1936
 Argulus papuensis Rushton-Mellor, 1994
 Argulus paranensis Ringuelet, 1943
 Argulus parsi Tripathi, 1975
 Argulus patagonicus Ringuelet, 1943
 Argulus personatus Cunnington, 1913
 Argulus peruvianus Oliva, Duran & Verano, 1980
 Argulus pestifer Ringuelet, 1948
 Argulus piperatus Wilson C.B., 1920
 Argulus plecoglossi Yamaguti, 1937
 Argulus pugettensis Dana, 1852
 Argulus puthenveliensis Ramakrishna, 1959
 Argulus quadristriatus Devaraj & Ameer Hamsa, 1977
 Argulus reticulatus Wilson C.B., 1920
 Argulus rhamdiae Wilson C.B., 1936
 Argulus rhipidiophorus Monod, 1931
 Argulus rijckmansii Brian, 1940
 Argulus rotundus Wilson C.B., 1944
 Argulus rubescens Cunnington, 1913
 Argulus rubropunctatus Cunnington, 1913
 Argulus salminei Krøyer, 1863
 Argulus schoutedeni Monod, 1928
 Argulus scutiformis Thiele, 1900
 Argulus siamensis Wilson C.B., 1926
 Argulus sindhensis Mahar & Jafri, 2011
 Argulus spinulosus Silva, 1980
 Argulus stizostethii Kellicott, 1880
 Argulus striatus Cunnington, 1913
 Argulus taliensis Shen, 1948
 Argulus tientsinensis Ku & Wang, 1956
 Argulus trachynoti Brian, 1927
 Argulus trilineatus Wilson C.B., 1904
 Argulus tristramellae Paperna, 1967
 Argulus varians Bere, 1936
 Argulus ventanensis Taznola & Villegas-Ojeda, 2017
 Argulus versicolor Wilson C.B., 1902
 Argulus vierai Pereira-Fonseca, 1939
 Argulus violaceus Thomsen, 1925
 Argulus vittatus (Rafinesque-Schmaltz, 1814)
 Argulus wilsoni Brian, 1940
 Argulus ybatecobe Souza, Porto & Malta, 2018
 Argulus yucatanus Poly, 2005
 Argulus yuii Wang K.N., 1958
 Argulus yunnanensis Shen, 1948

Примечания 

Maxillopoda
Паразиты рыб
Паразитические ракообразные
Гематофаги